Боротин може бити:

 Боротин (Табор), варошица у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Боротин (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република